Centurion oder Centurión steht für:

 Centurio, den Dienstgrad eines römischen Offiziers
 Centurion (Film), einen Kinofilm aus dem Jahr 2010

geographische Orte:

 Centurion (Südafrika), früher Verwoerdburg, Stadt in der Provinz Gauteng, Südafrika
 Centurion (Paraguay), Ort im Department Concepciónin in Paraguay
 Centurión (Uruguay), Ortschaft in Uruguay
 Centurion-Gletscher im Grahamland, Antarktika

Fahrzeuge:

 Buick Centurion, ein Automodell von General Motors
 Centurion, ein Solarflugzeug, siehe Solarflugzeug#Centurion
 Centurion (deutscher Fahrradhersteller), deutscher Fahrradhersteller
 Centurion (Panzer), ein britischer Panzer
 Centurion (US-amerikanische Fahrradmarke), US-Fahrradmarke
 Cessna 210 Centurion, ein Flugzeug
 HMS Centurion, mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy, darunter die
 HMS Centurion (1911), ein Schlachtschiff der King-George-V-Klasse
 Thielert Centurion 1.7, einen Flugmotor
 Thielert Centurion 4.0, wie vor

Weiteres:

 Centurion: Defender of Rome, Computerspiel aus dem Jahr 1990
 Centurion Risk Assessment Services Ltd, britisches Sicherheitsunternehmen
 eine Kreditkarte von American Express
 den größten bekannten Laubbaum der Erde aus der Art Riesen-Eukalyptus
 eine Rebsorte Centurion (Rebsorte)

Centurión, ist der Familienname folgender Personen:
 Emanuel Centurión (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Iván Centurión (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Ramón Centurión (* 1962), argentinischer Fußballspieler
 Ricardo Centurión (* 1993), argentinischer Fußballspieler
 Roque Centurión-Miranda, paraguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Centurioni, Centurione